Big Blue steht für:

 ein Spitzname für das Unternehmen IBM
 Big Blue, Spitzname für den Portomaso Tower in Malta
 Big Blue, englischer Titel von Im Rausch der Tiefe, französischer Film von Luc Besson (1988)
 Big Blue Monkey, früherer Name von Story of the Year, US-amerikanische Band
 Big Blue Books, Buchreihe von Emanuel Haldeman-Julius

Siehe auch:
 Big Blue River Bridge
 Big Blue Hole
 Big Blue Lake